El condado de Santa cruz de la Torre es un título nobiliario español creado el 25 de enero de 1690 por el rey Carlos II a favor de Toribio de la Torre y López, Alcalde de Cartagena de Indias, en Nueva Granada.  

Antonio de Narváez Latorre, último Conde de Santa Cruz de la Torre fue uno de los partícipes de la declaración de independencia de las Provincias Unidas de la Nueva Granada. Su hijo Juan Salvador Narváez Latorre luchó en las campañas de independencia a las órdenes de Simón Bolívar en Magdalena y Venezuela.

Armas

Condes de Santa Cruz de la Torre

Historia de los Condes de Santa Cruz de la Torre 
Toribio de la Torre y López, I Conde de Santa Cruz de la Torre, con Vizcondado previo de Santa Cruz de la Torre. Le sucedió su hijo.
Juan Damian de la Torre y Labarcés (1675-1759), II Conde de Santa Cruz de la Torre. Le sucede su hermano.
Antonio de la Torre y Labarcés, III Conde de Santa Cruz de la Torre. Le sucede su hija.
Catalina Antonia María Nicolasa de la Torre y Berrío, IV Condesa de Santa Cruz de la Torre (1709-1785). Le sucede su hijo.
Antonio José Javier Narváez de la Torre, V Conde de Santa Cruz de la Torre.
Le secede por rehabilitación, Fernando Vélez De Luco de Landaluce VI Conde de Santa Cruz de la Torre

Referencias

Santa Cruz de la Torre
Títulos nobiliarios en el virreinato de Nueva Granada